Andrea Cossu se poate referi la:

 Andrea Cossu (fotbalist italian)
 Andrea Cossu (fotbalist nigerian)